115-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье проходил с 5 по 6 марта 2022 года на катке «Викингскипет» в Хамаре, Норвегия. Действующими чемпионами являлись Патрик Руст (Нидерланды) и Ирен Вюст (Нидерланды).

В соревнованиях приняли участие по 24 спортсмена. На заключительной дистанции стартовали по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые были отобраны из первых 16 спортсменов по итогам трёх дистанций. Отбор проводился по двум спискам: по результатам выступления на дистанции 5000 метров (3000 м для женщин) и по итогам трёх дистанций. Напрямую квалифицировались участники, которые занимающие место с первого по восьмое в обоих списках. Из участников, занявших эти места только в одном из списков, квалифицированы занимавшие более высокое место в любом из списков.

Чемпионат прошёл одновременно с чемпионатом мира в спринтерском многоборье.

Медальный зачёт

Итоговое положение

Мужчины

Женщины 

 PR = личный рекорд
 DNS = не вышла на старт

Примечания

Ссылки 
 Результаты мужчин
 Результаты женщин

2022 год в конькобежном спорте
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью
Март 2022 года